Ernst Schacht ist der Name folgender Personen:

* Ernst Schacht (Kommunist) (1904–1942), Schweizer Kommunist und sowjetischer Generalmajor
 Ernst Schacht (Fußballfunktionär) (1931/1932–2011), deutscher Fußballfunktionär
 Ernst Schacht (Bischof) (1953–2008), deutscher evangelisch-lutherischer Bischof